Тачикон има више значења:

 Тачикон (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тачикон (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику